Osio puede referirse a:

 Osio de Córdoba, obispo y Padre de la Iglesia hispano
 Osio Sopra, localidad y comuna de la provincia de Bérgamo, región de Lombardía, Italia
 Osio Sotto, localidad y comuna de la provincia de Bérgamo, región de Lombardía, Italia